Martinoli ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Martinoli (1903–1994), Schweizer Geistlicher, Altbischof von Lugano
 Sebastiano Martinoli (1872–1938), Schweizer Jurist und Politiker (CVP)
 Teresio Martinoli (1917–1944), italienischer Pilot im Zweiten Weltkrieg